Termenul „Club” se poate referi la:

 Club de investitori
 Club de noapte
 Club sportiv

Vezi și 
 
 Clubul Crocodililor
 Clubul Diplomatic din București
 Clubul Iacobinilor
 Clubul Internațional al Mării Negre
 Clubul Nautic Român
 Clubul Român de Presă
 Clubul de la Bocșa
 Clubul de la Roma

Legături externe